La Société Radio Pakistan (; ), est le réseau principal de radio d'état au Pakistan, faisant partie de Radiodiffusion télévision pakistanaise.

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe de radios
Radio au Pakistan
Entreprise fondée en 1947
Station de radio fondée en 1947